Razvojni trofej FINA-e u vaterpolu 2015. peto je izdanje tog natjecanja. Održao se u iranskom glavnom gradu Teheranu od 24. do 29. svibnja. Uzbekistan nije branio naslov, a svoje prvo zlato u povijesti osvojila je reprezentacija domaćina Irana.

Turnir

Skupina A 

24. svibnja 2015.

25. svibnja 2015.

26. svibnja 2015.

27. svibnja 2015.

28. svibnja 2015.

Skupina B 

24. svibnja 2015.

25. svibnja 2015.

26. svibnja 2015.

27. svibnja 2015.

28. svibnja 2015.

Utakmice za plasman 

 za 9. mjesto:  -  7:8
 za 7. mjesto:  -  10:7
 za 5. mjesto:  -  8:10
 za broncu:  -  9:7
 za zlato:  -  13:5

Izvori 

2015
Šport u Iranu